Cento (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Ferrara
Pact van Bagdad (CENTO of Central Treaty Organization)